Average White Band (сокращенно AWB) — шотландская соул и фанк группа у которой было несколько хитов в период с 1974 по 1980 гг. Хорошо известны благодаря инструментальному бестселлеру Pick Up The Pieces и альбомам AWB (1974, #1 в США, #6 в Великобритании) и Cut The Cake (1975, #4 в США, #28 в Великобритании).

Название группы предложила Бонни Брамлетт (:en:Bonnie Bramlett). Их творчество оказало влияние на группу Brand New Heavies, также семплы их музыки использовались такими исполнителями как: Beastie Boys, TLC, The Beatnuts, Too Short, Ice Cube, Eric B. & Rakim, Nas, A Tribe Called Quest,а также Arrested Development — что делает их 15-ми наиболее семплированными исполнителями в истории. В 2012 году они отпраздновали сорокалетие группы и всё ещё продолжают выступать.

Дискография

Студийные альбомы 
 Show Your Hand — 1973
 AWB — 1974
 Cut the Cake — 1975
 Put It Where You Want It — 1975 (переизданный под другим названием первый альбом группы)
 Soul Searching — 1976
 Benny & Us — 1977 (with Ben E. King)
 Warmer Communications — 1978
 Feel No Fret — 1979
 Shine — 1980
 Cupid’s in Fashion — 1982
 Aftershock — 1989
 Soul Tattoo — 1997
 Living in Colour — 2003

Концертные альбомы 
 Person To Person — 1976
 Live On The Test — 1994
 Face To Face — 1999
 Soul & The City — 2006
 Times Squared — 2009
 Live At Montreux 1977 — 2011

Сборники 
 The Best Of — 1979
 Volume VIII — 1980
 Let’s Go Round Again — 1994
 PIck Up The Pieces — The Ultimate Collection — 1996
 Pick Up the Pieces and Other Hits — 1997
 Cut The Cake And Other Hits — 1999
 The Essentials — 2002
 The Ultimate Collection — 2003
 Greatest & Latest — 2005
 The Definitive Groove Collection — 2006
 Show Your Hand / How Sweet Can You Get? / Average White Band — 2009 (3 диска на 2 СД)
 How Sweet Can You Get? — 2014 (aka 'The Clover Sessions' — 1973)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Музыкальные коллективы Шотландии
Фанк-музыканты
Соул-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1972 году